Giuseppe Savini –  linguista italiano 
Giuseppe Savini – violinista italiano